Dachghin Iskandarov est directeur général de l'Union de production de la compagnie pétrolière nationale d'Azerbaïdjan (SOCAR), docteur en sciences techniques.

Vie 
Dachghin Iskandarov est né à Chamakhi en Azerbaïdjan en 1965. Il a effectué son service militaire de 1983 à 1985, et après avoir terminé son service militaire, il est entré au département de développement et de mécanisation complexe des champs pétrolifères et gaziers de l'Institut azerbaïdjanais du pétrole et de la chimie nommé M. Azizbayov (aujourd'hui Université d'Etat du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan). Après avoir obtenu son diplôme de l'institut en 1991, il a obtenu le diplôme d'ingénieur minier. Il est marié, a deux enfants.

Carrière 
Il a commencé sa carrière en tant qu'opérateur d'extraction de pétrole et de gaz sur la plateforme offshore profonde-5 du département d'extraction de pétrole et de gaz du «28 mai» (OGED) en 1991. Il a travaillé en tant qu'opérateur, ingénieur, sous-chef puis chef du secteur primaire Installation de préparation et de transport du gaz jusqu'en 1999. De 1997 à 2007, il a travaillé comme technicien, puis comme superviseur de la production dans la société internationale des opérations d'Azerbaïdjan, puis au centre de contrôle des opérations de la société BP.

Il a été nommé premier chef adjoint puis chef du département d'extraction de pétrole et de gaz du «28 mai» (OGED) de l'Union de production d'Azneft de SOCAR en 2007–2010. Iskandarov a travaillé en tant que premier directeur adjoint du directeur général d'Union de production d'Azneft en 2010. Il travaille en tant que directeur général d'Union de production d'Azneft depuis 2011.

Œuvres choisies 

 Ouvrage de référence pour les employés du secteur pétrolier et gazier. Bakou: 2014
 Reconditionnement des puits de pétrole et de gaz. Bakou: 2015

Prix 

 En 2014, il a reçu le titre honorifique d'ingénieur émérite en vertu du décret correspondant du président de la République d'Azerbaïdjan.
 Le 7 novembre 2017, il a reçu l '«Ordre du travail du 3e degré» pour ses mérites dans le développement de l'industrie pétrolière et gazière, à l'occasion de la production des deux milliardième tonnes de pétrole des champs pétrolifères d'Azerbaïdjan avec des méthodes industrielles.

Voir aussi

Notes et références 

Personnalité politique azerbaïdjanaise
Naissance en Azerbaïdjan
Naissance en janvier 1965